Fetești se poate referi la:

 Localități din România
 Fetești - oraș din județul Ialomița
 Fetești - localitate din județul Iași
 Fetești - localitate din județul Suceava
 Fetești - localitate din județul Vrancea
 Fetești-Gară - localitate din județul Ialomița
 Localități din Republica Moldova
 Fetești - localitate din raionul Edineț

Toponime românești